Herczeg György (1909–1992) újságíró
 Herczeg György (1957–2023) diplomata
 Herczeg György (2004–) atléta, gerelyhajító